Bailando con las estrellas 2018 en La 1, es la primera edición del programa español Bailando con las estrellas, basado en el formato británico Strictly Come Dancing. La cadena comunicó en febrero de 2018 que había dado vía libre a este proyecto, producido por Gestmusic Endemol.

En abril de 2018, Roberto Leal y Rocío Muñoz fueron confirmados oficialmente como los presentadores del programa. El 24 de julio, en la Gran Final, se proclamó a David Bustamante y Yana Oliana como los ganadores de esta edición.

Parejas 
El 23 de abril, Gestmusic empezó a confirmar la lista de concursantes de esta primera edición. La primera celebrity en ser anunciada fue la nadadora sincronizada Gemma Mengual. El resto de concursantes se fueron anunciando periódicamente conforme se fue acercando la fecha del estreno. El 9 de mayo, se confirmó oficialmente al elenco y a los bailarines profesionales en la rueda de prensa de presentación del programa.

Presentadores y jueces 

Roberto Leal y Rocío Muñoz Morales fueron los presentadores, mientras que Moira Chapman (coreógrafa y directora de producción), Joaquín Cortés (bailarín y coreógrafo) e Isabel Pérez (bailarina y coreógrafa) fueron nombrados jueces del programa. Además, el programa contó con una supervisora de coreografías, ya que los autores de las coreografías son los mismos bailarines, Vicky Gómez fue la encargada de adaptar las coreografías a la televisión y de montar los números grupales. Y además, la juez Isabel Pérez comprobó que las coreografías se adaptan al baile de salón y que el nivel entre todas ellas sea equilibrado.

Resultados del jurado 

Números rojos Indica el resultado más bajo por cada semana
Números verdes Indica el resultado más alto por cada semana
 la pareja eliminada de la semana
 la pareja fue la última salvada

Promedio 
Esta tabla solo cuenta con los bailes calificados en una escala de 30 puntos (las puntuaciones de los jueces invitados están excluidas).

Puntuaciones por baile 
Las mejores y peores actuaciones en cada baile según la escala de 30 puntos de los jueces (las puntuaciones de los jueces invitados están excluidas).

Puntuaciones por pareja 
Los puntajes se basan en la escala tradicional de 30 puntos (los puntajes de los jueces invitados están excluidos).

Actuaciones semanales 
Las puntuaciones de los jueces en las tablas (en paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Moira Chapman, Joaquín Cortés, Isabel Pérez.

Semana 1: Primeros bailes 

Al ser la primera gala, no hay expulsión y los resultados se sumarán a los de la segunda semana para determinar el expulsado. Por eso, el programa hizo públicos los resultados.

 Actuación: Presentadores (Roberto Leal & Rocío Muñoz) - Salsa («Échame la culpa»—Luis Fonsi y Demi Lovato)

Orden de aparición

Semana 2 

 Artista invitado: «Lo malo»—Aitana y Ana Guerra

Orden de aparición

Semana 3 

 Artista invitado: «La cintura»—Álvaro Soler

Orden de aparición

Semana 4 

 Bailarines invitados: Los Vivancos — Espectáculo "Nacidos para bailar"

Orden de aparición

Semana 5 

 Actuación: Bailarines profesionales - «When love takes over»—David Guetta feat. Kelly Rowland
 Artistas invitados: «¿Quién es ese?»—Carlos Baute y Maite Perroni

Orden de aparición

Semana 6: Especial Cine 

 Actuación: Bailarines profesionales - «Sparkling diamonds»—Moulin Rouge 
 Bailarines invitados: Roberto Leal y Rocío Muñoz Morales — Quickstep ("Supercalifragilisticoespialidoso"—Mary Poppins)

Orden de aparición

Semana 7 
 
 Artistas invitados: «Él no soy yo»—Blas Cantó y «Nacidos para creer»—Amaia Montero

Orden de aparición

Semana 8 
 
 Artistas invitados: «Por una vez más»—Roi Méndez y «Sin pijama»—Becky G

Orden de aparición

Semana 9 
 Actuación: Bailarines profesionales - «Want U Back»—Cher Lloyd
 Artistas invitados: «Miénteme al oído»—Luz Casal y Musical Michael Jackson 

Orden de aparición

Semana 10: Semifinal 
 Actuación: Bailarines profesionales  - «Footloose»—Kenny Loggins
 Artistas invitados: «Te lo mereces» - Merche 
 Actuación especial:  Gloria Ramos - Merengue («Suavemente»—Elvis Crespo)

Orden de aparición

Semana 11: Final 
 Actuación: Bailarines profesionales y los concursantes—«I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)»—Whitney Houston
 Artistas invitados: «Hay algo en mí»—Miriam Rodríguez

Orden de aparición

Tabla de bailes 

 Baile mejor valorado de la gala
 Baile peor valorado de la gala

 Semana 1: Chachachá, Foxtrot, Jive, Tango, Pasodoble, Vals o Vals vienés
 Semana 2: Un baile no aprendido
 Semana 3: Un baile no aprendido (Se introduce: Salsa, Samba, Urban y Quickstep)
 Semana 4: Un baile no aprendido (Se introduce: Contemporáneo)
 Semana 5: Un baile no aprendido (Se introduce: Rumba)
 Semana 6: Especial Cine Un baile no aprendido
 Semana 7: Un baile no aprendido
 Semana 8: Un bailes no aprendido
 Semana 9: Dos bailes no aprendidos
 Semana 10: Semifinal Dos bailes no aprendidos
 Semana 11: Final Tres bailes (Se introduce: Free-style)

Audiencia 

 Líder de la noche.
 Récord de audiencia.
 Media de audiencia del programa

Referencias 

Bailando con las estrellas